

Persone
Ben Hogan – golfista statunitense
Brad Hogan – ex sciatore alpino statunitense
Brandon Hogan – giocatore di football americano statunitense
Brooke Hogan – cantante, modella e attrice statunitense
Chris Hogan – giocatore di football americano statunitense
Chuck Hogan – scrittore statunitense
Dick Hogan – attore e cantante statunitense
George Hogan – cestista statunitense
Heather Hogan – doppiatrice e attrice statunitense
Hector Hogan – velocista australiano
Horace Hogan – wrestler statunitense, nipote di Hulk
Hulk Hogan – wrestler ed attore statunitense
Jack Hogan – attore statunitense
James Hogan – chitarrista statunitense
James Hogan – dirigente d'azienda australiano
James P. Hogan – regista statunitense
James P. Hogan – scrittore di fantascienza britannico
Jim Hogan, propr. James Joseph Hogan – maratoneta britannico
Jimmy Hogan – calciatore ed allenatore inglese
John Hogan – scultore irlandese
John Paul Hogan – chimico statunitense
Kevin Hogan – giocatore di football americano statunitense
Kiera Hogan – wrestler statunitense
Larry Hogan – politico statunitense
Lawrence Hogan – politico e avvocato statunitense
Linda Hogan – conduttrice televisiva statunitense
Michael Hogan – attore canadese
Mike Hogan – bassista irlandese, fratello di Noel
Niall Hogan – ex rugbista a 15 e medico irlandese
Noel Hogan – chitarrista irlandese, fratello di Mike
Patti Hogan – tennista statunitense
Paul Hogan – attore australiano
Paul John Hogan – regista australiano
Phil Hogan – politico irlandese
Robert Hogan – attore statunitense
Scott Hogan – calciatore inglese naturalizzato irlandese
Susan Hogan – attrice canadese
Victor Hogan – atleta sudafricano
Zeb Hogan – biologo, conduttore televisivo e fotografo statunitense

Televisione
Gli eroi di Hogan – serie televisiva statunitense
La famiglia Hogan – serie televisiva statunitense
Hogan Knows Best – reality show statunitense

Altro
185744 Hogan – asteroide della fascia principale
Crow Hogan – personaggio dell'anime e manga Yu-Gi-Oh!
Happy Hogan – personaggio dei fumetti Marvel
Hogan – azienda italiana di abbigliamento
Hogan – tradizionale abitazione degli indiani Navajo
Hogan blu – singolo del cantautore italiano Giancane
Hogan Island – isola nello stretto di Bass, in Tasmania (Australia)
Hogan Lovells – studio legale internazionale britannico-statunitense